Decius steht für: 
 ein römisches Plebejergeschlecht, siehe Decier
 Buchhandlung Decius, Fachbuchhandlung

Decius ist der Name folgender Personen:
 Decius (Kaiser) (190/201–251), römischer Kaiser
 Decius (Exarch) († nach 584), oströmischer Exarch von Ravenna 
 Marcus Decius, Politiker der römischen Republik
 Publius Decius Mus (Konsul 340 v. Chr.) († 340 v. Chr.), römischer Konsul 340 v. Chr.
 Publius Decius Mus (Konsul 312 v. Chr.) († 295 v. Chr.), viermaliger römischer Konsul
 Publius Decius Mus (Konsul 279 v. Chr.), römischer Konsul 279 v. Chr. 

Decius ist der Familienname folgender Personen:
 Jost Ludwig Decius (1485–1545), Wirtschaftspionier in Polen, schlesischer Berg- und Hüttenmann
 Nikolaus Decius (um 1485–nach 1546), deutscher Mönch und Kirchenliederdichter
 Philippus Decius (1454–1535), italienischer Jurist